A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelés férfi 77 kg-os versenyszámát augusztus 13-án rendezték.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények kilogrammban értendők. A rövidítés jelentése a következő:

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
 
 

F077